Георгий Константинович Ризенкампф (1886, Эривань — 30 мая 1943, Явас, Мордовская АССР) — крупнейший русский и советский специалист в области гидротехники и мелиорации, организатор и первый директор Научно-мелиорационного института в Петрограде (впоследствии ВНИИ гидротехники им. Б. Е. Веденеева).

Ранние годы 
 
По национальности русский. Родился в 1886 году в Эривани в семье мирового судьи Губенко. Отец умер в 1888 году, когда мальчику было 2 года. Через несколько лет мать вторично вышла замуж за генерал-лейтенанта в отставке Константина Александровича Ризенкампфа, который усыновил ребенка и дал ему свою фамилию и отчество.

После окончания Тифлисского Реального училища он по конкурсу был в 1903 году принят в Петербургский институт инженеров путей сообщения на факультет Водных путей. В 1909 году получил за дипломный проект по гидротехнике премию. Будучи студентом, выезжал в Германию, где недолгое время учился в Шарлоттенбургском политехникуме, один семестр слушал лекции в политехникуме в Карлсруэ. Летом 1906 года совершил путешествие по Австрии, Швейцарии и Италии в целях ознакомления с гидротехническими и энергетическими сооружениями.

После кратковременной службы в Кавказском округе путей сообщения начал работать в Отделе земельных улучшений Министерства земледелия. В 1912 году назначен начальником изысканий по орошению Голодной степи (магистральный канал был открыт 5 октября 1913 года). В 1915 году переведен в Министерство земледелия, где создал Управление гидротехнических работ, обслуживавшее нужды армии Северного фронта. Одновременно работал преподавателем в Петроградском политехническом институте и Институте инженеров путей сообщения.

Гражданская война. ИРТУР 
В начале 1918 года обратился к Ленину с докладной запиской о состоянии орошаемого земледелия в Туркестане. 17 мая 1918 года декретом Совнаркома было учреждено Особое Управление ирригационных работ в Туркестане (ИРТУР) под председательством Ризенкампфа, политкомиссаром Управления был назначен А. А. Никитинский. К октябрю состав экспедиции Управления был сформирован, одобрен политкомиссаром, Московской и Питерской ЧК, и с разработанными планами ирригации, документами и имуществом двумя эшелонами (из Москвы и Петрограда) отправился в Астрахань, чтобы затем Каспийским морем добраться до Туркестана. Передвижением экспедиции к месту назначения руководил Полномочный представитель ВЦИК и Совнаркома для Туркестана, почетный председатель Туркестанского ЦИК, член Реввоенсовета Республики П.А. Кобозев. Уже в пути стало известно о начавшейся английской интервенции и, по распоряжению П.А. Кобозева, экспедиция, уже добравшись до Саратова, была направлена в Самару, чтобы добраться до Туркестана через Оренбург, который в ближайшее время должен быть занят Красной Армией. Экспедиция ИРТУР, 230 человек вместе с оборудованием, прибыла в Самару: первый эшелон 7 ноября, второй - 21 ноября. Участники экспедиции поселились в гостинице «Гранд-отель» на улице Советской в центре города.

29 ноября Самарская ГубЧК провела в гостинице обыск, который не дал никаких результатов. Несмотря на предъявление сотрудникам ЧК предписания, обязывающего их оказывать экспедиции содействие, подписанного председателем СНК Лениным, председателем ВЦИК Свердловым, председателем ВСНХ Рыковым и управляющим делами СНК Бонч-Бруевичем, на следующий день в экспедиции прошли первые аресты. После обращения в ГубЧК начальника экспедиции Ризенкампфа за разъяснениями, 2 декабря были арестованы и заключены в Самарскую губернскую тюрьму все сотрудники экспедиции, включая курьеров и поваров, во главе с её начальником. 
Поводом для арестов стали подозрения в контрреволюционной деятельности, вызванные бдительностью, а также наличием в составе экспедиции помощника начальника работ по сооружению плотин и каналов, бывшего министра путей сообщения Временного правительства Г.С. Тахтамышева и бухгалтера, бывшего издателя монархической газеты «Земщина» С.К. Глинка-Янчевского, о чём Питерская и Московская ЧК были извещены заранее.

3 декабря П.А. Кобозев отправил телеграмму В.И. Ленину: «Все мандаты, подписанные как Вами, так и Чрезвычайной комиссией, не оказали влияния, причем, по письменному заявлению инженера Ризенкампфа, агенты местной чрезвычайки глумились над этими мандатами, называя их ничего не значащими бумажками, держали себя грубо, вызывающе, угрожали вооруженной силой. Считаю необходимым срочное прибытие сюда более интеллигентных представителей Чрезвычайной комиссии, ввиду выдающегося значения события». 6 декабря Ленин отправил Самарскому Губисполкому и Самарской ЧК телеграмму: «Предписываю немедленно освободить Ризенкампфа и представителей контроля, ограничиться в случае крайней необходимости домашним арестом или военным надзором за гостиницей. Оставить в тюрьме можете только тех, против кого имеете улики. Имена их немедленно телеграфируйте мне. За полную сохранность планов, документов и всего имущества вы отвечаете».

Прибывшая в Самару комиссия из представителей ВСНХ и ВЧК в акте от 21 декабря 1918 г. ничего контрреволюционного в деятельности специалистов ИРТУР не обнаружила. В январе 1919 г. по распоряжению ВЦИК и СНК все дела ИРТУР и ещё арестованные члены экспедиции были увезены в Москву. 25 февраля 1919 г. ВЦИК на основании двукратного расследования при участии представителя ВЧК, принял постановление о прекращении дела, как необоснованного. Несмотря на то, что организация была полностью оправдана, и ещё сразу после вмешательства Кобозева, а затем Ленина, большинство сотрудников во главе с Ризенкампфом были выпущены из тюрьмы, после решения ВЦИК несколько человек (включая Глинка-Янчевского) остались в заключении. Пока шло разбирательство, Ризенкампф и участники экспедиции жили в самарском «Гранд-отеле». Весной началось наступление войск Колчака на Самару и в начале апреля гостиницу освободили под лазарет для раненых красноармейцев, переселив экспедицию в другое место. 19 апреля 1919 г. В.И. Ленин и нарком путей сообщения Л.Б. Красин направили Реввоенсовету Восточного фронта телеграмму: «Признаю немедленный выезд из Самары Иртура безусловно необходимым. Ввиду огромной технической ценности этой организации и возможности ее использования на других срочных государственных работах прошу принять экстренные меры к безотлагательному перемещению имущества Иртура, служащих с семьями и личным имуществом в Пензу, куда будут даны дальнейшие указания. ... За непринятие действительных мер переезда будете ответственны. Если эвакуация железной дорогой невозможна, примите безотлагательно срочные меры эвакуации имущества Иртура водой до Саратова».

Примечания 
Гидротехники

Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета